1999 VP11 — астероид, сближающийся с Землёй, Венерой и Меркурием.

Сближение с Землёй ожидается 22 октября 2017 года в 11:02 UTC, расстояние 2,2 млн км, относительная скорость 21,2 км/c (76 320 км/ч).

Сближения

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Меркурия
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов (171501—171600)

Ссылки 
 Данные на minorplanetcenter.net 
 Данные на ssd.jpl.nasa.gov

Астероиды, сближающиеся с Землёй
Аполлоны (астероиды)
Астероиды, открытые в 1999 году